Bulatović (en serbe : Булатовић) est un nom de famille d'origine serbe notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Anđela Bulatović (née en 1987), handballeuse monténégrine ;
 Katarina Bulatović (née en 1984), handballeuse monténégrine ;
 Miodrag Bulatović (1930–1991), romancier et dramaturge serbe ;
 Momir Bulatović (1956–2019), homme d'État monténégrin ;
 Nikola Bulatović (né en 1971), joueur de basket-ball monténégrin ;
 Pavle Bulatović (1948–2000), homme politique yougoslave ;
  (né en 1956), homme politique monténégrin.

Notes et références